Deilini é uma tribo de coleópteros da subfamília Cerambycinae.

Sistemática
 Ordem Coleoptera
 Subordem Polyphaga
 Infraordem Cucujiformia
 Superfamília Chrysomeloidea
 Família Cerambycidae
 Subfamília Cerambycinae
 Tribo Deilini Fairmaire, 1864
 Gênero Deilus Audinet-Serville, 1834
 Gênero Eburophora White, 1855
 Gênero Schizopleurus Lacordaire, 1869
 Gênero Telocera White, 1858

Referências

Cerambycinae
Deilini